

Personnalités 
Le Danois est un nom de famille ou un surnom porté notamment par :

 Augustin-Marie Le Danois (1710-1784), entrepreneur et philanthrope français ;
 Bernard le Danois ( siècle), explorateur normand ;
 Édouard Le Danois (1887-1968), biologiste de la mer et océanologue français ;
François Le Danois de Joffreville (mort en 1721), militaire français ;
 François Marie Le Danois ( siècle), général et entrepreneur français ;
 Robert le Danois (mort en 1037), archevêque normand.

Œuvres de fiction 
 Havelok le Danois, roman de chevalerie du  siècle.

Voir aussi 
 Danois (langue)
 Danois (nation)
 
 

Patronyme normand